Flucht ins Ungewisse ist der Filmtitel mehrerer Spielfilme:
 Die Flucht ins Ungewisse, US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Sidney Lumet aus dem Jahr 1987
 Ticket Out – Flucht ins Ungewisse, US-amerikanischer Thriller des Regisseurs Doug Lodato aus dem Jahr 2011